Зонго; Зонґо

 Жонатан Зонго (* 1989) — буркінійський футболіст, півзахисник, нападник національної збірної Буркіна-Фасо та іспанського клубу «Альмерія».
 Мамадоу Зонго (* 1980) — буркінійський футболіст а згодом тренер.
 Норберт Зонго (1949—1998) — буркінійський журналіст і письменник.
 Терціус Зонго (* 1957) — державний діяч Буркіна-Фасо, прем'єр-міністр країни (2007—2011).

 Зонґо — марсіанський метеоритний кратер на півночі квадрангла Argyre.
 Зонго — місто в провінції Південне Убангі Демократичної Республіки Конго.
 ГЕС Зонго I — гідроелектростанція на заході Демократичної Республіки Конго.
 ГЕС Зонго II — гідроелектростанція на заході Демократичної Республіки Конго.